Matrimoine, construit par analogie avec « patrimoine », peut faire référence à :
 le matrimoine culturel, qui recouvre les biens, matériels ou immatériels, hérités des femmes et ayant une importance artistique ou historique ;
 Le Matrimoine, un roman d’Hervé Bazin, paru en 1967.

Voir aussi